Године 2005. се возила 56. сезона трка Формуле 1 у оквиру ФИА шампионата.
Сезона је почела 6. марта са ВН Аустралије, а завршила се 16. октобра након ВН Кине.
Титулу најбољег возача је освојио  Фернандо Алонсо, а његов тим  Рено је освојио титулу најбољег конструктора.
Титулу су бранили  Михаел Шумахер и  Ферари.

Тимови и возачи

Трке

Коначни поредак

Возачи

Конструктори 

2005
Спорт у 2005.